La Coppa del Belgio 2014-2015 si è svolta dal 13 settembre 2014 al 21 febbraio 2015: al torneo hanno partecipato trentaquattro squadre di club belghe e la vittoria finale è andata per la quarta volta all'Asse-Lennik.

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, secondo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, giocate con gare di andata e ritorno (viene disputato un golden set in caso di stesso quoziente set), e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2014
Pallavolo nel 2015
 2014-2015